Dover ist der Name folgender Orte:

 Dover, Kent, Großbritannien
 Dover (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Dover District
 Dover (Greater Manchester), England

in Kanada:
 Dover (Newfoundland and Labrador)

in den Vereinigten Staaten:
 Dover (Arkansas)
 Dover (Colorado)
 Dover (Delaware)
 Dover (Florida)
 Dover (Georgia)
 Dover (Idaho)
 Dover (Illinois)
 Dover (Indiana)
 Dover (Kansas)
 Dover (Kentucky)
 Dover (Maine)
 Dover (Maryland)
 Dover (Massachusetts)
 Dover (Michigan)
 Dover (Minnesota)
 Dover (Mississippi)
 Dover (Missouri)
 Dover (Montana)
 Dover (New Hampshire)
 Dover (New Jersey)
 Dover (New York)
 Dover (North Carolina)
 Dover (Ohio)
 Dover (Oklahoma)
 Dover (Oregon)
 Dover (Pennsylvania)
 Dover (Tennessee)
 Dover (Vermont)
 Dover (Virginia)
 Dover (Wisconsin), im Price County
 Dover (Town, Buffalo County), Town(ship) in Wisconsin
 Dover (Town, Racine County), Town(ship) in Wisconsin

in Australien:
 Dover (Tasmanien)

Sonstiges:
 der Name einer spanischen Rockband, siehe Dover (Band)
 der Name des Sängers der Rockband Whiskey Sunday
 ein US-amerikanisches Unternehmen, siehe Dover Corporation 
 eine Nutzfahrzeugmarke, siehe Dover (Nutzfahrzeugmarke)
 ein Autorennen, siehe Dover 400
 ein amerikanischer Verlag, der sich auf kostengünstige Neuauflagen älterer Veröffentlichungen spezialisiert, siehe Dover Publications

Personen:
 Cindy Lee Van Dover (* 1954), US-amerikanische Meeresbiologin mit Schwerpunkt Tiefsee
 Jena Dover (* 1983), südafrikanische Schauspielerin
 Johnny Dover (1929–2002), belgischer Jazz- und Studiomusiker (Saxophone, Klarinetten), Bandleader, Arrangeur und Komponist
 Kenneth Dover (1920–2010), britischer Althistoriker
 Robert Dover (* 1956), US-amerikanischer Dressurreiter

im NRHP gelistete Objekte:
 Dover Church, in Dover, Idaho, ID-Nr. 86002153
 Dover Flint Quarries, in Dover, Tennessee, ID-Nr. 73001833
 Dover Green Historic District, in Dover, Delaware, ID-Nr. 77000383
 Dover Slave Quarter Complex, in Manakin-Sabot, Virginia, ID-Nr. 02001005
 Dover to Clarksville Road Road -Hickeytown Road Segment, in Lamar, Arkansas, ID-Nr. 05000464
 Dover Town Hall, in Dover, Vermont, ID-Nr. 88001466

Siehe auch:
 Dover Castle
 Dover Patrol
 Dover-Sperre (englisch: Dover Barrage) 
 Dover Township
 Mount Dover, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Dovers (Begriffsklärung)